Anga peut désigner :
 Angá (ou Anga Díaz), un percussionniste cubain
 Aṅga (terme sanskrit ; devanāgarī : अङ्ग) signifie « membre ; partie du corps ; subdivision »
 dans le cas particulier du yoga, un anga est une des 8 pratiques du Raja yoga.
 L'Anga est l'un des 16 royaumes de l'Inde ancienne (Mahajanapadas)
 Un anga est un texte sacré du jaïnisme
 Un anga est, dans le bouddhisme, une section des paroles du bouddha.
 Anga est également un artiste de chanson française.